Szücs András
 Szűcs András (1948–) színész
Szűcs András
 Szűcs András (?–?) tornaedző
 Szűcs András (1950–) matematikus, egyetemi tanár